

Patronymes 
Chamberlin est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Edward Chamberlin, économiste américain.
 Harry Chamberlin (1887-1944), militaire et cavalier américain.
 Jimmy Chamberlin, (1964-), musicien américain.
 Judi Chamberlin (1944-2010), militante des droits des malades psychiatriques et essayiste américaine.
 Joseph Conrad Chamberlin (1898-1962), entomologiste américain.
 Michaël Chamberlin (1969-2005), guitariste français.
 Ralph Vary Chamberlin (1879-1967), zoologiste et entomologiste américain.

Autres 
 Chamberlin est un cratère d'impact de la face cachée de la Lune.
 (9250) Chamberlin est un astéroïde de la ceinture principale.
 Le chamberlin est un instrument de musique à clavier, précurseur du mellotron.

Voir également 
 

Homonymie de patronyme